Stockport kan syfta på följande platser:

Australien 

 Stockport (ort i Australien), South Australia, Clare and Gilbert Valleys,

Storbritannien 

 Stockport, grevskapshuvudort, England, Borough of Stockport, 
 Metropolitan Borough of Stockport, grevskap, England,

USA 

 Stockport, Ohio, ort, Morgan County, 
 Stockport, Iowa, ort, Van Buren County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar